#willpower – album rapera will.i.ama
 Willpower – album Jacka Bruce'a